Отдел:
 Отдел — таксономический ранг в ботанике, микологии и бактериологии, аналогичный типу в зоологии.
Отдел — стратиграфическая единица, образовавшаяся в течение геологической эпохи, часть геологической системы.
 «Отдел» — российский телесериал.
Отдел — структурное подразделение в гражданских или военных организациях и управлениях некоторых формирований.

 «Отдел самоискоренения» — советская анархо-панк-группа (1982—1984).

См. также 
 Отделение